|-
|(129751)||1999 CP145|| align=right|17,5|| align=right|2,301|| align=right|0,162|| align=right|1,55|| align=right|3,489||MBA||8. února 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129752)||1999 CX146|| align=right|17,4|| align=right|2,206|| align=right|0,041|| align=right|0,59|| align=right|3,276||MBA||9. února 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129753)||1999 DG3|| align=right|15,4|| align=right|2,205|| align=right|0,172|| align=right|5,69|| align=right|3,274||MBA||21. února 1999||Gekko||T. Kagawa
|-
|(129754)||1999 EE|| align=right|15,7|| align=right|2,222|| align=right|0,171|| align=right|3,22|| align=right|3,311||MBA||9. března 1999||Prescott||P. G. Comba
|-
|(129755)||1999 EK8|| align=right|16,9|| align=right|2,270|| align=right|0,227|| align=right|3,80|| align=right|3,418||MBA||14. března 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129756)||1999 EG13|| align=right|16,8|| align=right|2,241|| align=right|0,074|| align=right|2,24|| align=right|3,354||MBA||9. března 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129757)||1999 FX3|| align=right|17,9|| align=right|2,253|| align=right|0,087|| align=right|0,75|| align=right|3,381||MBA||16. března 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129758)||1999 FG44|| align=right|15,8|| align=right|2,280|| align=right|0,046|| align=right|6,58|| align=right|3,443||MBA||20. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129759)||1999 FU60|| align=right|16,5|| align=right|2,252|| align=right|0,235|| align=right|4,16|| align=right|3,378||MBA||22. března 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(129760)||1999 GO2|| align=right|16,9|| align=right|2,298|| align=right|0,199|| align=right|5,34|| align=right|3,483||MBA||5. dubna 1999||Mallorca||Mallorca
|-
|(129761)||1999 GL6|| align=right|14,8|| align=right|2,299|| align=right|0,237|| align=right|10,82|| align=right|3,484||MBA||14. dubna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(129762)||1999 GZ10|| align=right|16,7|| align=right|2,289|| align=right|0,041|| align=right|4,03|| align=right|3,463||MBA||11. dubna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129763)||1999 GD11|| align=right|16,4|| align=right|2,289|| align=right|0,103|| align=right|5,20|| align=right|3,463||MBA||11. dubna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129764)||1999 GK25|| align=right|15,6|| align=right|2,364|| align=right|0,196|| align=right|5,14|| align=right|3,634||MBA||6. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129765)||1999 GG36|| align=right|15,9|| align=right|2,279|| align=right|0,156|| align=right|5,17|| align=right|3,440||MBA||7. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129766)||1999 GC43|| align=right|16,8|| align=right|2,321|| align=right|0,179|| align=right|4,78|| align=right|3,536||MBA||12. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129767)||1999 GT53|| align=right|16,1|| align=right|2,312|| align=right|0,214|| align=right|5,61|| align=right|3,515||MBA||11. dubna 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(129768)||1999 GG61|| align=right|16,0|| align=right|2,265|| align=right|0,251|| align=right|23,75|| align=right|3,409||MBA||15. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129769)||1999 HN|| align=right|16,5|| align=right|2,347|| align=right|0,112|| align=right|2,82|| align=right|3,595||MBA||17. dubna 1999||Ondřejov||P. Pravec
|-
|(129770)||1999 HV|| align=right|15,2|| align=right|2,331|| align=right|0,227|| align=right|22,78|| align=right|3,559||MBA||18. dubna 1999||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(129771)||1999 HQ1|| align=right|15,7|| align=right|2,292|| align=right|0,156|| align=right|9,02|| align=right|3,469||MBA||17. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129772)||1999 HR11|| align=right|7,2|| align=right|43,94|| align=right|0,041|| align=right|3,31|| align=right|292||CBW||17. dubna 1999||Kitt Peak||Kitt Peak
|-
|(129773)||1999 JJ1|| align=right|16,4|| align=right|2,328|| align=right|0,182|| align=right|6,05|| align=right|3,552||MBA||8. května 1999||Catalina||CSS
|-
|(129774)||1999 JM5|| align=right|15,6|| align=right|2,308|| align=right|0,264|| align=right|20,94|| align=right|3,505||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129775)||1999 JU11|| align=right|15,0|| align=right|2,332|| align=right|0,241|| align=right|25,91|| align=right|3,560||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129776)||1999 JL13|| align=right|14,9|| align=right|2,374|| align=right|0,226|| align=right|23,29|| align=right|3,658||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129777)||1999 JO23|| align=right|16,0|| align=right|2,315|| align=right|0,243|| align=right|3,92|| align=right|3,521||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129778)||1999 JY35|| align=right|16,1|| align=right|2,334|| align=right|0,188|| align=right|4,61|| align=right|3,565||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129779)||1999 JV38|| align=right|16,0|| align=right|2,243|| align=right|0,194|| align=right|4,32|| align=right|3,359||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129780)||1999 JJ42|| align=right|16,5|| align=right|2,338|| align=right|0,234|| align=right|5,16|| align=right|3,573||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129781)||1999 JK46|| align=right|16,2|| align=right|2,236|| align=right|0,175|| align=right|4,54|| align=right|3,342||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129782)||1999 JJ53|| align=right|15,4|| align=right|2,411|| align=right|0,058|| align=right|7,18|| align=right|3,744||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129783)||1999 JG55|| align=right|16,2|| align=right|2,409|| align=right|0,192|| align=right|4,50|| align=right|3,739||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129784)||1999 JB57|| align=right|16,4|| align=right|2,258|| align=right|0,206|| align=right|5,08|| align=right|3,391||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129785)||1999 JF64|| align=right|15,7|| align=right|2,320|| align=right|0,273|| align=right|12,88|| align=right|3,533||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129786)||1999 JU64|| align=right|15,9|| align=right|2,268|| align=right|0,180|| align=right|5,18|| align=right|3,414||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129787)||1999 JZ71|| align=right|16,0|| align=right|2,332|| align=right|0,073|| align=right|4,54|| align=right|3,560||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129788)||1999 JV73|| align=right|16,0|| align=right|2,376|| align=right|0,088|| align=right|7,13|| align=right|3,661||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129789)||1999 JT85|| align=right|15,8|| align=right|2,290|| align=right|0,095|| align=right|4,67|| align=right|3,464||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129790)||1999 JN108|| align=right|15,8|| align=right|2,378|| align=right|0,070|| align=right|6,72|| align=right|3,666||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129791)||1999 JC109|| align=right|16,8|| align=right|2,336|| align=right|0,152|| align=right|3,27|| align=right|3,570||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129792)||1999 JR110|| align=right|16,7|| align=right|2,357|| align=right|0,198|| align=right|2,86|| align=right|3,619||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129793)||1999 JH111|| align=right|16,5|| align=right|2,305|| align=right|0,181|| align=right|6,44|| align=right|3,500||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129794)||1999 JT116|| align=right|16,5|| align=right|2,330|| align=right|0,207|| align=right|1,26|| align=right|3,555||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129795)||1999 JP118|| align=right|15,8|| align=right|2,239|| align=right|0,086|| align=right|5,02|| align=right|3,350||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129796)||1999 JE121|| align=right|16,3|| align=right|2,319|| align=right|0,260|| align=right|4,67|| align=right|3,530||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129797)||1999 JW123|| align=right|16,3|| align=right|2,334|| align=right|0,151|| align=right|3,15|| align=right|3,566||MBA||14. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129798)||1999 JL129|| align=right|15,8|| align=right|2,377|| align=right|0,113|| align=right|7,14|| align=right|3,663||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129799)||1999 JT130|| align=right|16,2|| align=right|2,346|| align=right|0,121|| align=right|5,96|| align=right|3,592||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129800)||1999 JS131|| align=right|15,7|| align=right|2,326|| align=right|0,051|| align=right|7,58|| align=right|3,547||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129801)||1999 KB1|| align=right|16,9|| align=right|2,343|| align=right|0,199|| align=right|3,18|| align=right|3,586||MBA||17. května 1999||Catalina||CSS
|-
|(129802)||1999 KP5|| align=right|17,3|| align=right|2,310|| align=right|0,243|| align=right|7,36|| align=right|3,510||MBA||16. května 1999||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(129803)||1999 KF9|| align=right|16,7|| align=right|2,225|| align=right|0,116|| align=right|5,45|| align=right|3,318||MBA||18. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129804)||1999 KG10|| align=right|16,1|| align=right|2,443|| align=right|0,176|| align=right|1,48|| align=right|3,818||MBA||18. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129805)||1999 KR10|| align=right|17,3|| align=right|2,334|| align=right|0,225|| align=right|1,69|| align=right|3,565||MBA||18. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129806)||1999 KL11|| align=right|16,6|| align=right|2,342|| align=right|0,167|| align=right|3,72|| align=right|3,583||MBA||18. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129807)||1999 KV17|| align=right|16,4|| align=right|2,409|| align=right|0,169|| align=right|2,10|| align=right|3,739||MBA||17. května 1999||Catalina||CSS
|-
|(129808)||1999 KF18|| align=right|16,5|| align=right|2,377|| align=right|0,231|| align=right|12,26|| align=right|3,663||MBA||17. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129809)||1999 LO20|| align=right|16,0|| align=right|2,378|| align=right|0,190|| align=right|1,37|| align=right|3,665||MBA||9. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129810)||1999 LD26|| align=right|16,0|| align=right|2,286|| align=right|0,241|| align=right|12,72|| align=right|3,456||MBA||9. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129811)||1999 LY33|| align=right|16,8|| align=right|2,252|| align=right|0,107|| align=right|5,16|| align=right|3,380||MBA||11. června 1999||Catalina||CSS
|-
|(129812)||1999 MA1|| align=right|16,4|| align=right|2,413|| align=right|0,159|| align=right|3,25|| align=right|3,748||MBA||23. června 1999||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(129813)||1999 NJ|| align=right|17,1|| align=right|2,340|| align=right|0,295|| align=right|6,42|| align=right|3,578||MBA||6. července 1999||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(129814)||1999 NU5|| align=right|16,3|| align=right|2,446|| align=right|0,215|| align=right|2,79|| align=right|3,824||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129815)||1999 NV5|| align=right|15,5|| align=right|2,266|| align=right|0,155|| align=right|8,78|| align=right|3,410||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129816)||1999 NC23|| align=right|16,2|| align=right|2,378|| align=right|0,230|| align=right|1,83|| align=right|3,666||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129817)||1999 NE25|| align=right|16,0|| align=right|2,303|| align=right|0,224|| align=right|6,02|| align=right|3,495||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129818)||1999 NE28|| align=right|15,9|| align=right|2,348|| align=right|0,253|| align=right|5,68|| align=right|3,596||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129819)||1999 NN30|| align=right|16,5|| align=right|2,406|| align=right|0,191|| align=right|3,13|| align=right|3,733||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129820)||1999 NQ51|| align=right|16,0|| align=right|2,380|| align=right|0,246|| align=right|13,20|| align=right|3,672||MBA||12. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129821)||1999 ND53|| align=right|15,7|| align=right|2,578|| align=right|0,232|| align=right|12,80|| align=right|4,138||MBA||12. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129822)||1999 NV53|| align=right|15,5|| align=right|2,663|| align=right|0,276|| align=right|13,61|| align=right|4,345||MBA||12. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129823)||1999 NJ55|| align=right|15,7|| align=right|2,307|| align=right|0,214|| align=right|11,14|| align=right|3,504||MBA||12. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129824)||1999 NT55|| align=right|15,8|| align=right|2,296|| align=right|0,219|| align=right|7,28|| align=right|3,479||MBA||12. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129825)||1999 NA56|| align=right|14,6|| align=right|2,622|| align=right|0,190|| align=right|12,55|| align=right|4,245||MBA||12. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129826)||1999 NM56|| align=right|14,5|| align=right|2,718|| align=right|0,217|| align=right|12,37|| align=right|4,479||MBA||12. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129827)||1999 NQ56|| align=right|15,9|| align=right|2,371|| align=right|0,280|| align=right|8,32|| align=right|3,650||MBA||12. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129828)||1999 PZ3|| align=right|16,5|| align=right|1,872|| align=right|0,093|| align=right|20,59|| align=right|2,561||MBA||13. srpna 1999||Farpoint||G. Hug
|-
|(129829)||1999 RP|| align=right|16,5|| align=right|2,479|| align=right|0,200|| align=right|3,72|| align=right|3,903||MBA||3. září 1999||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(129830)||1999 RQ3|| align=right|16,2|| align=right|2,460|| align=right|0,133|| align=right|5,79|| align=right|3,858||MBA||4. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(129831)||1999 RQ7|| align=right|16,5|| align=right|2,550|| align=right|0,155|| align=right|3,01|| align=right|4,072||MBA||3. září 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129832)||1999 RC8|| align=right|16,9|| align=right|2,442|| align=right|0,211|| align=right|2,24|| align=right|3,814||MBA||4. září 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129833)||1999 RC11|| align=right|16,0|| align=right|2,374|| align=right|0,224|| align=right|2,56|| align=right|3,656||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129834)||1999 RV13|| align=right|15,9|| align=right|2,526|| align=right|0,120|| align=right|3,00|| align=right|4,015||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129835)||1999 RW13|| align=right|16,3|| align=right|2,396|| align=right|0,177|| align=right|2,59|| align=right|3,708||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129836)||1999 RL16|| align=right|16,5|| align=right|2,567|| align=right|0,191|| align=right|2,03|| align=right|4,113||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129837)||1999 RR16|| align=right|16,2|| align=right|2,455|| align=right|0,159|| align=right|6,64|| align=right|3,846||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129838)||1999 RS20|| align=right|16,3|| align=right|2,473|| align=right|0,194|| align=right|1,85|| align=right|3,889||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129839)||1999 RH21|| align=right|16,2|| align=right|2,627|| align=right|0,203|| align=right|7,95|| align=right|4,257||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129840)||1999 RU21|| align=right|15,6|| align=right|2,585|| align=right|0,197|| align=right|11,93|| align=right|4,155||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129841)||1999 RG25|| align=right|14,9|| align=right|2,736|| align=right|0,198|| align=right|8,52|| align=right|4,524||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129842)||1999 RT25|| align=right|16,6|| align=right|2,587|| align=right|0,263|| align=right|4,36|| align=right|4,160||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129843)||1999 RY25|| align=right|16,1|| align=right|2,597|| align=right|0,254|| align=right|5,15|| align=right|4,184||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129844)||1999 RC26|| align=right|16,0|| align=right|2,530|| align=right|0,199|| align=right|3,51|| align=right|4,025||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129845)||1999 RG27|| align=right|16,6|| align=right|1,912|| align=right|0,175|| align=right|22,66|| align=right|2,644||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129846)||1999 RO29|| align=right|16,2|| align=right|2,445|| align=right|0,267|| align=right|15,45|| align=right|3,822||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129847)||1999 RH40|| align=right|15,8|| align=right|2,439|| align=right|0,145|| align=right|8,03|| align=right|3,809||MBA||13. září 1999||Ondřejov||P. Kušnirák; P. Pravec
|-
|(129848)||1999 RY48|| align=right|15,6|| align=right|2,593|| align=right|0,323|| align=right|4,32|| align=right|4,175||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129849)||1999 RX55|| align=right|15,8|| align=right|2,308|| align=right|0,247|| align=right|2,83|| align=right|3,505||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129850)||1999 RW63|| align=right|16,5|| align=right|2,463|| align=right|0,142|| align=right|6,32|| align=right|3,865||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129851)||1999 RV65|| align=right|16,6|| align=right|2,471|| align=right|0,126|| align=right|6,42|| align=right|3,883||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129852)||1999 RN91|| align=right|16,0|| align=right|2,382|| align=right|0,206|| align=right|2,66|| align=right|3,675||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129853)||1999 RJ94|| align=right|16,5|| align=right|2,459|| align=right|0,261|| align=right|9,69|| align=right|3,856||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129854)||1999 RT94|| align=right|15,9|| align=right|2,708|| align=right|0,115|| align=right|2,50|| align=right|4,455||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129855)||1999 RX96|| align=right|16,7|| align=right|2,468|| align=right|0,226|| align=right|1,94|| align=right|3,877||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129856)||1999 RX101|| align=right|14,9|| align=right|2,687|| align=right|0,222|| align=right|9,44|| align=right|4,404||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129857)||1999 RR107|| align=right|16,6|| align=right|2,445|| align=right|0,130|| align=right|5,41|| align=right|3,823||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129858)||1999 RW113|| align=right|15,3|| align=right|2,544|| align=right|0,113|| align=right|11,94|| align=right|4,058||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129859)||1999 RV115|| align=right|16,1|| align=right|2,325|| align=right|0,243|| align=right|3,75|| align=right|3,545||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129860)||1999 RJ139|| align=right|15,7|| align=right|2,479|| align=right|0,132|| align=right|6,49|| align=right|3,903||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129861)||1999 RM142|| align=right|15,8|| align=right|2,526|| align=right|0,097|| align=right|3,58|| align=right|4,013||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129862)||1999 RN155|| align=right|16,8|| align=right|2,329|| align=right|0,252|| align=right|3,44|| align=right|3,553||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129863)||1999 RJ157|| align=right|15,7|| align=right|2,471|| align=right|0,161|| align=right|8,08|| align=right|3,883||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129864)||1999 RJ161|| align=right|16,5|| align=right|2,333|| align=right|0,240|| align=right|6,12|| align=right|3,564||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129865)||1999 RA170|| align=right|16,0|| align=right|2,395|| align=right|0,239|| align=right|5,49|| align=right|3,705||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129866)||1999 RQ171|| align=right|15,7|| align=right|2,643|| align=right|0,209|| align=right|12,94|| align=right|4,295||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129867)||1999 RU173|| align=right|16,3|| align=right|2,574|| align=right|0,244|| align=right|3,59|| align=right|4,130||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129868)||1999 RC187|| align=right|15,6|| align=right|2,697|| align=right|0,170|| align=right|7,41|| align=right|4,429||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129869)||1999 RJ198|| align=right|15,9|| align=right|2,574|| align=right|0,291|| align=right|13,33|| align=right|4,130||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129870)||1999 RF200|| align=right|14,3|| align=right|2,537|| align=right|0,115|| align=right|14,85|| align=right|4,040||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129871)||1999 RH203|| align=right|15,5|| align=right|2,349|| align=right|0,130|| align=right|7,38|| align=right|3,599||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129872)||1999 RW212|| align=right|14,8|| align=right|2,520|| align=right|0,103|| align=right|12,32|| align=right|3,999||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129873)||1999 RH214|| align=right|16,7|| align=right|2,360|| align=right|0,192|| align=right|5,00|| align=right|3,624||MBA||15. září 1999||Uccle||T. Pauwels; S. Ipatov
|-
|(129874)||1999 RN219|| align=right|17,0|| align=right|2,328|| align=right|0,227|| align=right|2,62|| align=right|3,552||MBA||6. září 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(129875)||1999 RZ248|| align=right|16,4|| align=right|2,564|| align=right|0,185|| align=right|1,37|| align=right|4,106||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129876)||1999 RA254|| align=right|16,7|| align=right|2,376|| align=right|0,238|| align=right|4,14|| align=right|3,663||MBA||4. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(129877)||1999 SP2|| align=right|15,4|| align=right|2,352|| align=right|0,223|| align=right|25,66|| align=right|3,607||MBA||22. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129878)||1999 SQ2|| align=right|15,4|| align=right|2,624|| align=right|0,182|| align=right|14,29|| align=right|4,250||MBA||21. září 1999||Kleť||Klet
|-
|(129879)||1999 SV4|| align=right|15,5|| align=right|2,605|| align=right|0,091|| align=right|14,84|| align=right|4,205||MBA||29. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(129880)||1999 SX4|| align=right|15,4|| align=right|2,744|| align=right|0,197|| align=right|3,94|| align=right|4,544||MBA||28. září 1999||Monte Agliale||M. M. M. Santangelo
|-
|(129881)||1999 SK16|| align=right|16,7|| align=right|2,374|| align=right|0,212|| align=right|5,18|| align=right|3,658||MBA||29. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(129882)||1999 TO|| align=right|16,3|| align=right|2,393|| align=right|0,173|| align=right|0,74|| align=right|3,701||MBA||1. října 1999||Campo Catino||Campo Catino
|-
|(129883)||1999 TO2|| align=right|14,6|| align=right|2,620|| align=right|0,217|| align=right|13,61|| align=right|4,241||MBA||2. října 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(129884)||1999 TB4|| align=right|15,7|| align=right|3,064|| align=right|0,090|| align=right|4,45|| align=right|5,364||MBA||2. října 1999||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(129885)||1999 TW7|| align=right|15,9|| align=right|2,560|| align=right|0,316|| align=right|14,81|| align=right|4,096||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129886)||1999 TA9|| align=right|15,9|| align=right|2,714|| align=right|0,223|| align=right|4,15|| align=right|4,470||MBA||7. října 1999||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(129887)||1999 TT17|| align=right|15,7|| align=right|2,699|| align=right|0,083|| align=right|2,72|| align=right|4,434||MBA||15. října 1999||Ondřejov||P. Kušnirák; P. Pravec
|-
|(129888)||1999 TF21|| align=right|16,7|| align=right|1,908|| align=right|0,056|| align=right|22,31|| align=right|2,635||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129889)||1999 TH25|| align=right|15,6|| align=right|2,659|| align=right|0,178|| align=right|12,76|| align=right|4,335||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129890)||1999 TE29|| align=right|16,8|| align=right|2,516|| align=right|0,173|| align=right|5,19|| align=right|3,990||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129891)||1999 TO29|| align=right|16,1|| align=right|2,555|| align=right|0,205|| align=right|4,67|| align=right|4,083||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129892)||1999 TS34|| align=right|15,5|| align=right|2,636|| align=right|0,155|| align=right|15,90|| align=right|4,278||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129893)||1999 TW34|| align=right|15,7|| align=right|1,952|| align=right|0,137|| align=right|21,47|| align=right|2,727||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129894)||1999 TK35|| align=right|16,2|| align=right|2,437|| align=right|0,259|| align=right|14,22|| align=right|3,803||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129895)||1999 TM35|| align=right|16,1|| align=right|1,914|| align=right|0,054|| align=right|22,02|| align=right|2,648||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129896)||1999 TP35|| align=right|15,0|| align=right|2,663|| align=right|0,166|| align=right|28,89|| align=right|4,344||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129897)||1999 TV35|| align=right|16,3|| align=right|2,561|| align=right|0,143|| align=right|14,85|| align=right|4,099||MBA||6. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129898)||1999 TP39|| align=right|16,3|| align=right|1,914|| align=right|0,059|| align=right|21,35|| align=right|2,647||MBA||3. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(129899)||1999 TC41|| align=right|15,5|| align=right|2,685|| align=right|0,050|| align=right|21,70|| align=right|4,398||MBA||2. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129900)||1999 TE44|| align=right|15,5|| align=right|2,798|| align=right|0,014|| align=right|3,84|| align=right|4,680||MBA||3. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129901)||1999 TM53|| align=right|15,4|| align=right|2,594|| align=right|0,178|| align=right|14,96|| align=right|4,177||MBA||6. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129902)||1999 TO61|| align=right|16,1|| align=right|2,667|| align=right|0,080|| align=right|3,42|| align=right|4,354||MBA||7. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129903)||1999 TO64|| align=right|15,9|| align=right|2,704|| align=right|0,091|| align=right|1,58|| align=right|4,445||MBA||8. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129904)||1999 TF69|| align=right|16,0|| align=right|2,647|| align=right|0,101|| align=right|2,37|| align=right|4,305||MBA||9. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129905)||1999 TV69|| align=right|17,2|| align=right|2,621|| align=right|0,017|| align=right|1,58|| align=right|4,244||MBA||9. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129906)||1999 TF78|| align=right|16,3|| align=right|2,536|| align=right|0,212|| align=right|3,15|| align=right|4,038||MBA||11. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129907)||1999 TN78|| align=right|16,4|| align=right|2,688|| align=right|0,093|| align=right|2,19|| align=right|4,406||MBA||11. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129908)||1999 TN89|| align=right|16,1|| align=right|2,606|| align=right|0,283|| align=right|4,29|| align=right|4,207||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129909)||1999 TH97|| align=right|14,9|| align=right|2,807|| align=right|0,295|| align=right|10,04|| align=right|4,702||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129910)||1999 TO97|| align=right|15,3|| align=right|2,634|| align=right|0,211|| align=right|5,49|| align=right|4,274||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129911)||1999 TH99|| align=right|15,2|| align=right|2,679|| align=right|0,260|| align=right|14,60|| align=right|4,383||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129912)||1999 TK99|| align=right|15,0|| align=right|2,534|| align=right|0,177|| align=right|12,72|| align=right|4,034||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129913)||1999 TW99|| align=right|15,7|| align=right|2,342|| align=right|0,155|| align=right|7,26|| align=right|3,584||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129914)||1999 TR101|| align=right|15,8|| align=right|2,381|| align=right|0,213|| align=right|9,50|| align=right|3,673||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129915)||1999 TA107|| align=right|15,2|| align=right|2,397|| align=right|0,228|| align=right|11,38|| align=right|3,710||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129916)||1999 TJ108|| align=right|15,1|| align=right|2,587|| align=right|0,177|| align=right|4,68|| align=right|4,161||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129917)||1999 TH114|| align=right|15,8|| align=right|2,377|| align=right|0,145|| align=right|5,44|| align=right|3,664||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129918)||1999 TP115|| align=right|16,7|| align=right|2,365|| align=right|0,166|| align=right|3,49|| align=right|3,636||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129919)||1999 TJ116|| align=right|16,8|| align=right|2,553|| align=right|0,212|| align=right|4,17|| align=right|4,079||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129920)||1999 TY119|| align=right|14,6|| align=right|2,527|| align=right|0,131|| align=right|16,87|| align=right|4,017||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129921)||1999 TF123|| align=right|16,0|| align=right|2,639|| align=right|0,152|| align=right|2,65|| align=right|4,287||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129922)||1999 TD124|| align=right|15,7|| align=right|2,735|| align=right|0,145|| align=right|6,61|| align=right|4,523||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129923)||1999 TJ126|| align=right|16,0|| align=right|2,610|| align=right|0,134|| align=right|14,55|| align=right|4,217||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129924)||1999 TK127|| align=right|16,2|| align=right|2,605|| align=right|0,207|| align=right|4,19|| align=right|4,204||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129925)||1999 TM127|| align=right|15,6|| align=right|2,609|| align=right|0,056|| align=right|3,88|| align=right|4,214||MBA||15. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129926)||1999 TO127|| align=right|15,9|| align=right|2,559|| align=right|0,131|| align=right|10,70|| align=right|4,092||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129927)||1999 TU127|| align=right|16,3|| align=right|2,576|| align=right|0,274|| align=right|3,56|| align=right|4,133||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129928)||1999 TN131|| align=right|15,4|| align=right|2,777|| align=right|0,137|| align=right|4,39|| align=right|4,627||MBA||6. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129929)||1999 TV141|| align=right|15,9|| align=right|2,576|| align=right|0,110|| align=right|5,44|| align=right|4,133||MBA||15. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129930)||1999 TX141|| align=right|16,8|| align=right|2,453|| align=right|0,205|| align=right|1,07|| align=right|3,841||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129931)||1999 TV144|| align=right|16,3|| align=right|2,565|| align=right|0,199|| align=right|2,64|| align=right|4,108||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129932)||1999 TB148|| align=right|16,1|| align=right|2,371|| align=right|0,217|| align=right|3,78|| align=right|3,649||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129933)||1999 TE149|| align=right|16,3|| align=right|2,938|| align=right|0,215|| align=right|2,45|| align=right|5,035||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129934)||1999 TA151|| align=right|15,5|| align=right|2,749|| align=right|0,174|| align=right|4,01|| align=right|4,558||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129935)||1999 TJ153|| align=right|15,1|| align=right|2,717|| align=right|0,105|| align=right|9,68|| align=right|4,478||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129936)||1999 TY153|| align=right|15,9|| align=right|2,642|| align=right|0,176|| align=right|11,22|| align=right|4,293||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129937)||1999 TH156|| align=right|15,6|| align=right|2,563|| align=right|0,165|| align=right|5,86|| align=right|4,103||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129938)||1999 TA163|| align=right|16,1|| align=right|2,519|| align=right|0,127|| align=right|3,54|| align=right|3,998||MBA||9. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129939)||1999 TH163|| align=right|16,3|| align=right|2,553|| align=right|0,130|| align=right|5,79|| align=right|4,078||MBA||9. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129940)||1999 TS166|| align=right|16,2|| align=right|2,397|| align=right|0,155|| align=right|5,67|| align=right|3,711||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129941)||1999 TB170|| align=right|15,4|| align=right|2,881|| align=right|0,097|| align=right|1,24|| align=right|4,890||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129942)||1999 TX171|| align=right|16,3|| align=right|2,681|| align=right|0,062|| align=right|5,79|| align=right|4,389||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129943)||1999 TK174|| align=right|16,1|| align=right|2,559|| align=right|0,238|| align=right|4,79|| align=right|4,092||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129944)||1999 TC182|| align=right|15,6|| align=right|2,585|| align=right|0,143|| align=right|7,11|| align=right|4,156||MBA||11. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129945)||1999 TS184|| align=right|14,8|| align=right|2,749|| align=right|0,138|| align=right|25,28|| align=right|4,558||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129946)||1999 TQ191|| align=right|15,4|| align=right|2,751|| align=right|0,197|| align=right|12,26|| align=right|4,563||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129947)||1999 TB195|| align=right|16,2|| align=right|2,681|| align=right|0,267|| align=right|1,39|| align=right|4,388||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129948)||1999 TL212|| align=right|15,7|| align=right|2,615|| align=right|0,172|| align=right|11,57|| align=right|4,227||MBA||15. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129949)||1999 TG213|| align=right|15,7|| align=right|2,362|| align=right|0,234|| align=right|21,22|| align=right|3,630||MBA||15. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129950)||1999 TH214|| align=right|17,1|| align=right|1,910|| align=right|0,114|| align=right|20,31|| align=right|2,639||MBA||15. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129951)||1999 TV219|| align=right|14,7|| align=right|2,573|| align=right|0,162|| align=right|9,85|| align=right|4,127||MBA||1. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129952)||1999 TW220|| align=right|15,8|| align=right|2,380|| align=right|0,134|| align=right|5,59|| align=right|3,671||MBA||1. října 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(129953)||1999 TE225|| align=right|15,1|| align=right|2,641|| align=right|0,134|| align=right|8,08|| align=right|4,291||MBA||2. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129954)||1999 TA236|| align=right|16,3|| align=right|2,555|| align=right|0,124|| align=right|4,82|| align=right|4,083||MBA||3. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(129955)||1999 TY248|| align=right|15,5|| align=right|2,685|| align=right|0,226|| align=right|14,15|| align=right|4,398||MBA||8. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(129956)||1999 TT255|| align=right|16,4|| align=right|2,854|| align=right|0,052|| align=right|1,77|| align=right|4,821||MBA||9. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129957)||1999 TQ262|| align=right|16,0|| align=right|2,639|| align=right|0,092|| align=right|5,03|| align=right|4,287||MBA||15. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129958)||1999 TV265|| align=right|15,1|| align=right|2,596|| align=right|0,133|| align=right|13,30|| align=right|4,183||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129959)||1999 TW272|| align=right|15,7|| align=right|2,600|| align=right|0,154|| align=right|14,04|| align=right|4,192||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129960)||1999 TP276|| align=right|15,8|| align=right|2,613|| align=right|0,167|| align=right|7,30|| align=right|4,222||MBA||6. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129961)||1999 TP288|| align=right|16,5|| align=right|2,561|| align=right|0,222|| align=right|2,19|| align=right|4,098||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129962)||1999 TY294|| align=right|16,0|| align=right|2,416|| align=right|0,161|| align=right|5,68|| align=right|3,754||MBA||1. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(129963)||1999 TZ296|| align=right|16,4|| align=right|2,392|| align=right|0,138|| align=right|2,87|| align=right|3,698||MBA||2. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(129964)||1999 TY314|| align=right|15,9|| align=right|2,579|| align=right|0,175|| align=right|8,10|| align=right|4,141||MBA||8. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129965)||1999 UZ4|| align=right|16,4|| align=right|2,544|| align=right|0,146|| align=right|15,31|| align=right|4,058||MBA||29. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129966)||1999 UU5|| align=right|16,0|| align=right|2,387|| align=right|0,241|| align=right|3,93|| align=right|3,687||MBA||29. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(129967)||1999 UL10|| align=right|16,0|| align=right|1,949|| align=right|0,112|| align=right|20,75|| align=right|2,721||MBA||31. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129968)||1999 UA15|| align=right|15,3|| align=right|2,812|| align=right|0,198|| align=right|8,81|| align=right|4,714||MBA||29. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(129969)||1999 UV16|| align=right|15,6|| align=right|2,538|| align=right|0,279|| align=right|5,30|| align=right|4,044||MBA||29. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(129970)||1999 UH19|| align=right|16,4|| align=right|2,564|| align=right|0,034|| align=right|0,72|| align=right|4,106||MBA||30. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129971)||1999 UM22|| align=right|16,8|| align=right|2,527|| align=right|0,177|| align=right|13,23|| align=right|4,017||MBA||31. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129972)||1999 UF23|| align=right|15,7|| align=right|2,629|| align=right|0,179|| align=right|13,24|| align=right|4,262||MBA||31. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129973)||1999 UW25|| align=right|15,7|| align=right|2,676|| align=right|0,183|| align=right|12,62|| align=right|4,376||MBA||30. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(129974)||1999 US33|| align=right|16,3|| align=right|2,802|| align=right|0,042|| align=right|4,27|| align=right|4,689||MBA||31. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129975)||1999 UA36|| align=right|15,8|| align=right|2,592|| align=right|0,145|| align=right|8,29|| align=right|4,172||MBA||31. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129976)||1999 UJ36|| align=right|17,2|| align=right|2,400|| align=right|0,299|| align=right|3,22|| align=right|3,717||MBA||16. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129977)||1999 UK36|| align=right|16,9|| align=right|2,513|| align=right|0,144|| align=right|4,03|| align=right|3,982||MBA||16. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129978)||1999 UC39|| align=right|15,4|| align=right|2,351|| align=right|0,207|| align=right|12,43|| align=right|3,604||MBA||29. října 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(129979)||1999 UF40|| align=right|15,7|| align=right|2,598|| align=right|0,113|| align=right|3,22|| align=right|4,187||MBA||16. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129980)||1999 UN42|| align=right|15,9|| align=right|2,344|| align=right|0,258|| align=right|5,42|| align=right|3,589||MBA||28. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(129981)||1999 UZ44|| align=right|16,4|| align=right|2,525|| align=right|0,165|| align=right|2,78|| align=right|4,012||MBA||30. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129982)||1999 UJ45|| align=right|15,3|| align=right|2,538|| align=right|0,134|| align=right|14,37|| align=right|4,043||MBA||31. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(129983)||1999 UR48|| align=right|16,2|| align=right|2,422|| align=right|0,255|| align=right|8,89|| align=right|3,768||MBA||30. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129984)||1999 UC51|| align=right|15,3|| align=right|2,581|| align=right|0,187|| align=right|14,35|| align=right|4,147||MBA||31. října 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(129985)||1999 UP51|| align=right|15,2|| align=right|2,659|| align=right|0,094|| align=right|10,09|| align=right|4,335||MBA||31. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(129986)||1999 UP53|| align=right|16,5|| align=right|2,646|| align=right|0,079|| align=right|3,20|| align=right|4,303||MBA||19. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129987)||1999 UL62|| align=right|16,4|| align=right|1,900|| align=right|0,070|| align=right|21,85|| align=right|2,618||MBA||31. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(129988)||1999 VH4|| align=right|15,4|| align=right|2,653|| align=right|0,136|| align=right|15,22|| align=right|4,320||MBA||1. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(129989)||1999 VS5|| align=right|17,0|| align=right|2,347|| align=right|0,376|| align=right|1,14|| align=right|3,595||MBA||5. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129990)||1999 VW13|| align=right|17,3|| align=right|1,890|| align=right|0,033|| align=right|20,07|| align=right|2,598||MBA||2. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129991)||1999 VL14|| align=right|16,5|| align=right|1,914|| align=right|0,084|| align=right|23,34|| align=right|2,648||MBA||2. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129992)||1999 VQ16|| align=right|16,2|| align=right|2,634|| align=right|0,078|| align=right|3,72|| align=right|4,274||MBA||2. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129993)||1999 VN18|| align=right|15,8|| align=right|2,406|| align=right|0,124|| align=right|1,58|| align=right|3,730||MBA||2. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129994)||1999 VQ18|| align=right|16,3|| align=right|2,535|| align=right|0,122|| align=right|12,41|| align=right|4,036||MBA||2. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129995)||1999 VA20|| align=right|15,4|| align=right|2,631|| align=right|0,151|| align=right|14,37|| align=right|4,266||MBA||10. listopadu 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(129996)||1999 VF25|| align=right|14,5|| align=right|2,573|| align=right|0,156|| align=right|10,63|| align=right|4,126||MBA||13. listopadu 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(129997)||1999 VH28|| align=right|15,7|| align=right|2,547|| align=right|0,143|| align=right|2,89|| align=right|4,065||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129998)||1999 VA31|| align=right|14,8|| align=right|2,596|| align=right|0,153|| align=right|10,84|| align=right|4,182||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129999)||1999 VM33|| align=right|17,0|| align=right|2,442|| align=right|0,206|| align=right|1,42|| align=right|3,816||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(130000)||1999 VX33|| align=right|14,9|| align=right|2,804|| align=right|0,129|| align=right|10,10|| align=right|4,694||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
CBW – kubewano,
MBA – planetka v hlavním pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek